Consigny peut désigner :

Toponyme

 Consigny, commune française de la Haute-Marne ;
 le , situé dans la région administrative du Centre-du-Québec (province de Québec, Canada).

Patronyme

la famille Consigny, notamment :
 Pierre Consigny (né en 1930), haut fonctionnaire français et père de :
 Thierry Consigny (né en 1961), publicitaire français et père de :
 Charles Consigny (né en 1989), écrivain, juriste, chroniqueur de presse et de télévision français ;
 Anne Consigny (née en 1963), actrice française et mère de :
 Vladimir Consigny (né en 1988), acteur français ;
 Pascale Consigny (née en 1973), décoratrice française.
Patronyme français